

Artes
 Whitney (álbum) — álbum da cantora pop americana Whitney Houston
 Whitney Museum of American Art — museu em Nova York, coleção de arte americana do século XX
 Whitney (série de televisão) — sitcom da televisão americana
 Whitney (documentário) — sobre Whitney Houston

Geografia 
 Monte Whitney — ponto mais alto do território continental americano
 Whitney (Nebraska) — cidade no estado de Nebraska
 Whitney (Nevada) — cidade no estado de Nevada
 Whitney (Texas) — cidade no estado do Texas

Outros
 Pratt & Whitney — fabricante de motores de avião

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música